Joseph Delaville Le Roulx (1747-1803), négociant et homme politique français ;
 Pierre François Étienne Roulx (1751-1835), homme politique et médecin français ; 
 Joseph Delaville Le Roulx (1855-1911), archiviste-paléographe et historien français.